Der Coupe d’Europe 1961/62 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 4. Auflage fand vom 8. bis zum 10. Juni 1962 in Madrid statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Der Titelverteidiger Billardsportklub UNION Wien sagte kurzfristig die Teilnahme am Endturnier ab. Da das Endturnier von Barcelona nach Madrid verlegt wurde, waren den Wienern die Extrakosten zu hoch. Dadurch rutschte Düsseldorf trotz Niederlage gegen Waalwijk ins Endturnier nach. Die Qualifikation zwischen Antwerpen und Lyon ging kampflos an Antwerpen, da Lyon nicht bereit war, nach Antwerpen oder Paris zu reisen.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Madrid

Finalrunde in Madrid

Abschlusstabelle 1961/62 

1962
Coupe dEurope 1961/62
Billardturnier in Madrid